Зигмас Пранович Юкна ( — , , Литовская ССР, СССР) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр 1960 года в классе распашных двоек с рулевым, бронзовый призёр Олимпиады 1968 года в классе восьмёрок.
Один из трёх гребцов СССР (Антанас Богданавичюс, Валерий Долинин), завоевавших две олимпийские медали в распашной гребле.
Заслуженный мастер спорта СССР (1961).

Биография 
Узкоплечий и немного сутулый Зигмас Юкна имел заурядные для гребца физические данные (рост 180 см, вес 82 кг), но превосходил партнеров по силе и длине проводки. Осенью 1959 года Юкна и Багдонавичус попали на сборы сильнейшей команды страны. На следующий год Багдонавичус и Юкна защищали честь страны на Олимпийских играх в Риме в классе распашных двоек с рулевым. Мало кто ожидал победы от спортсменов, пришедших в греблю три года назад, но советский экипаж шёл первым и лишь на последних 500 метрах пропустили вперед команду из ФРГ. Летом 1961 года Юкну и Багдонавичуса пригласили в восьмерку «Жальгириса».

Член КПСС. Был депутатом Вильнюсского горсовета.

Примечания

Литература 
 От одного до восьми. Глава 6. Нет уз святее товарищества — Советская Россия, 1979

Ссылки 
Первый ЧЕМПИОНАТ МИРА

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1960 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Члены КПСС